Michael Woods (schrijver), Amerikaans schrijver/editor van stripboeken
 Michael Woods (wielrenner) (1986-), Canadees wielrenner
 Michael Woods (Engels voetballer) (1990-), Engels voetballer
 Michael Woods (Maltees voetballer) (1962-), Maltees voetbaltrainer
 Michael Woods (organist) (fl. 1565-1569), English organist
 Michael Woods (politicus) (1935-), Iers politicus
 Michael Woods (producer), Brits muziekproducer
 Michael Woods (acteur) (1957-), Amerikaans acteur
 Mike Woods (American footballer) (1954-2009), Amerikaans American football-speler
 Mike Woods (Australian footballer) (1926-2017), Australisch Australian football-speler
 Mike Woods (Schaatser) (1952-), Amerikaans schaatser